Münchweiler am Klingbach – comune del circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Münchweiler an der Alsenz – comune del circondario rurale Donnersbergkreis (Renania-Palatinato)
 Münchweiler an der Rodalb – comune del circondario rurale del Palatinato sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Glan-Münchweiler – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)